Терпи́шка — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Казаковского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии 1,5 км на юг от села Казаково.

История 
В прошлом — деревня Терпигорево Казаковского прихода Муромского уезда Владимирской губернии.

В окладных книгах за 1676 год в сведениях о составе Казаковского прихода сказано, что в деревне Терпигореве было 7 дворов крестьянских и 4 бобылских.

Население

Источники 

Населённые пункты Вачского района